

Astronomia 
 Cupido – satellite naturale di Urano
 763 Cupido – asteroide

Televisione 
 Cupido – programma televisivo del 2009
 Cupido – serie animata francese del 1991

Musica 
 Cupido – singolo di Sfera Ebbasta del 2018
 Cupido – album di Tini del 2023

Zoologia 
 Cupido argiades – lepidottero della famiglia Lycaenidae
 Tympanuchus cupido – uccello della famiglia Phasianidae

Altro 
 Cupido – affresco di Piero della Francesca
 Cupido – nome proprio di persona